Hiliwaebu (Susua), een plaats in Indonesië
Hiliwaebu (Lolomatua), een plaats in Indonesië